Ти́ина Суурипя́я (; род. 26 октября 1968, Финляндия) — финская кёрлингистка.

Достижения 
 : золото (2009—2010, 2015—2016), серебро (2010—2011, 2012—2013, 2013—2014, 2014—2015, 2016—2017), бронза (2011—2012, 2017—2018, 2019—2020).
 : золото (2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020), серебро (2016), бронза (2011, 2017).
 : серебро (2020).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 2004, в возрасте 36 лет.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу